Naselja u BiH:
 Vranjevići (Foča, BiH), naselje u općini Foča, bivši Hranjevići
 Vranjevići (Mostar, BiH), naselje u općini Mostar (Gornji i Donji Vranjevići)
 Vranjevići, naselje kod Sokolca